Nuts est un magazine masculin britannique, créé en 2004 et arrêté fin avril 2014 après un sursis de 30 jours.

Notes et références 

Titre de presse créé en 2004
Titre de presse disparu en 2014
Magazine britannique
Presse masculine